Хелм (Холм) (, ) — город на берегу реки Ухерка, на юго-востоке Польши, в составе Люблинского воеводства Польши, в 25 километрах от границы с Украиной. 

Холм является центром русской исторической области Холмщина, гмины Хелм и городом на правах повята (городский повят). В городе проживает 72 600 жителей.

История 

Археологические раскопки в окрестностях Хелма подтвердили, что первые поселения в этом районе появились ещё в палеолите (30 тыс. лет до н. э.).

Основан в первой половине XIII века князем Даниилом Галицким как резиденция правителя Галицко-Волынского княжества. Укреплённая часть города состояла из Холмского детинца на господствующей возвышенности и примыкающего к нему окольного города. 

В 1259 году значительная часть Холма была разрушена сильным пожаром, но вскоре вновь отстроена. После смерти Даниила в 1264 году Холмщина была поделена между его сыновьями, затем внуками.

В XIV веке Холмское княжество было захвачено Польским королевством и стала Польской Русью. Холм стал центром Холмского староства в составе Русского воеводства. Холм упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» конца XIV века.

Официальный статус города Хелм имеет с 1392 года. В Хелмском сражении 1794 года граф Франц Ласси разбил Зайончека. С 1795 года по 1809 год — владение Габсбургов, после 1815 года — гарнизонный город Царства Польского. 

В период с 1907 года по 1914 год вблизи города находился Холмский полигон Варшавского военного округа, где проходили сбор Русские войска.

При российском управлении Холм уступил свои административные функции Люблину. В 1912 года сделан центром Холмской губернии Российской империи (как Холм), в 1975—1998 годах — Хелмского воеводства Польши.

Евреи 
До Второй мировой войны (с конца XIV века) в Хелме проживали евреи, к концу 1939 года — 15 000 человек, что составляло 50 % населения. Занимались производством и обработкой кожи, банковским делом, имелись еврейские типографии, гимназии и многочисленные синагоги. 

Еврейский фольклор обыгрывает его название, которое в устах еврейских жителей звучало как Хе́лем, сходно с  — «сновидение, мечта». Поэтому «хелемские мудрецы» — олицетворение наивности, а Хелем — знаменитый «город мечтателей и фантазёров».. 

Для уничтожения хелмских евреев нацистами был создан концлагерь Собибор. Большинство еврейского населения погибло в гетто и в концлагере. Часть уцелевших (около сотни), в начале 1950-х годов покинуло Польскую республику из-за антисемитизма и переехало в Израиль и США. О существовании еврейской общины в современном Холме данных нет.

Достопримечательности 
Большая часть застройки носит промышленный характер советского типа, однако сохранились и памятники старины. Среди них первое место занимает базилика рождества пресвятой девы Марии, возведённая в стиле барокко архитектором Паоло Фонтана для размещения Холмской иконы Богоматери (ныне в Луцке). 

К числу местных достопримечательностей принадлежат 15-километровые меловые выработки, где во время войны скрывались от нацистов евреи, и Хелмский пейзажный парк.

Известные люди 
  — гравер, работал в Хелме.

Родились 
 Антон Васиньчук — украинский общественный деятель и политик.
 Михаил Грушевский — украинский и советский историк, общественный и политический деятель, революционер.
 Фёдор Кокошкин — русский правовед, политический деятель начала XX века.
 Анатолий Рафтопулло — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, полковник, Герой Советского Союза.

См. также 
 Хельм

Примечания

Ссылки 

Города Древней Руси
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Города на правах повета